Оле́г Киселёв:
 Киселёв, Олег Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.
 Киселёв, Олег Борисович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Киселёв, Олег Валерьевич (род. 1978) — российский баскетболист и тренер.
 Киселёв, Олег Викторович (род. 1967) — российский гандболист.
 Киселёв, Олег Иванович (1945—2015) — советский и российский вирусолог, директор Научно-исследовательского института гриппа (с 1988 года), академик РАН (2013; академик РАМН с 2005).
 Киселёв, Олег Олегович — испанский гандболист, русского происхождения.